Галимзя́нова — фамилия тюркского происхождения, женская форма фамилии Галимзянов

 Галимзянова, Диана Рустемовна (род. 15 октября 1986) — современная российская художница, сценарист и режиссёр.
 Галимзянова, Ольга Евгеньевна — ватерпольный тренер (Динамо-Уралочка).
 Галимзянова Регина — российская ватерполистка, бронзовый призёр чемпионата России по водному поло, участница летней Универсиады 2019.